Курсив:

 Курсив — скоропись или наклонный печатный шрифт.
 Курсив (газета) — казахстанская экономическая газета.